Dance eller Dancé kan syfta på

 Dance –  elektronisk musik som främst är avsedd för dans, se Elektronisk dansmusik

Personer med efternamnet Dance
 Bill Dance (TV-värd) (född 1940)
 Charles Dance (född 1946), brittisk skådespelare
 George Dance, flera personer
 George Dance den äldre (1695–1768), engelsk arkitekt
 George Dance den yngre (1741–1825), engelsk arkitekt
 George Dance (dramatiker) (1857–1932), engelsk lyriker och librettist
 James Dance (politiker) (1907-1981), brittisk konservativ politiker
 Nathaniel Dance (1748–1827), engelsk seglare
 Nathaniel Dance-Holland (1735–1811), engelsk konstnär 
 William Dance (1755–1840), engelsk pianist och violinist

Geografi

Frankrike 

 Dancé, Orne, Département de l'Orne, 
 Dancé, Loire, Département de la Loire,